C6 kan syfta på:

 C6 – en kuvertstorlek, se C-format
 C6 – en sportbil, se Chevrolet Corvette
 Citroën C6 – en bilmodell
 Nokia C6 – en serie mobiltelefoner
 C6 – en fyrklang i musik, se ackord
 C6 (tunnelbanevagn) – en tunnelvagn i Stockholms tunnelbana
 c6 – en sexuell aktivitet, se Cybersex
 c6 – en programvara för filöverföring till och från kompatibla musikinstrument, utvecklat av Elektron Music Machines